Остріков (Острікова) — російське прізвище.
 Остріков Костянтин Миколайович — австралійський фізик українського походження, спеціаліст з фізики плазми, нанотехнологій та матеріалознавства.
 Остріков Павло (1990 р.н.) — український сценарист, режисер та продюсер.
 Острікова Тетяна Георгіївна — український правник і політик. Народний депутат України (VIII скликання).

Див. також 
 Остряков Микола Олексійович 
Російські прізвища